Наумчик — прізвище, поширене на території Білорусі та України.

Відомі носії 

 Наумчик Микола Кузьмич (1916—1994) — білоруський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Наумчик Сергій Йосипович (1961) — білоруський журналіст і політик.
 Наумчик Валентин Степанович (1941—2015) — український енергетик.
 Наумчик Анатолій Степанович (1945—2019) — український енергетик.

Білоруські прізвища
Українські прізвища